МЛБ в сезоне 1985 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Канзас-Сити Роялс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Сент-Луис Кардиналс — Лос-Анджелес Доджерс 4-2

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Канзас-Сити Роялс — Торонто Блю Джейс 4-3

Мировая серия 
 Мировая серия 1985: Канзас-Сити Роялс — Сент-Луис Кардиналс 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1985 год в бейсболе